HCO est un sigle qui peut désigner :
 Harvard College Observatory (en français, Observatoire de l'université Harvard), une institution gérant un complexe de bâtiments et d'instruments destinés à la recherche astronomique du département d'astronomie de l'université Harvard ;
 Hollister Co., une marque de vêtements américaine ;
 Handball Club Odense, l'ancien nom d'Odense Håndbold, un club danois de handball féminin basé à Odense.